Gravely se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederick Henry Gravely
 Frederic Henry Gravely